Raymond puede referirse a:

 Raymond, apellido.
 Raymond, nombre propio masculino.
 Raymond, comuna francesa del departamento de Cher.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Dakota del Sur.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Illinois.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Iowa.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Kansas.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Minnesota.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Misisipi.
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Nebraska.
 Raymond, 1.ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Trou-de-Nippes.  
 Raymond, localidad estadounidense del estado de Washington.

Desambiguaciones 
 Municipio de Raymond.